Gum Spring ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Gum Spring (Alabama)
 Gum Spring (Mississippi)
 Gum Spring (Tennessee)
 Gum Spring (Virginia)
 Gum Spring (West Virginia)

Siehe auch:
 Gum Springs